Die Saison 1981/82 war die 35. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die NLA-Relegation, in der sich der HC Lugano und der HC Ambrì-Piotta durchsetzten und den Aufstieg erreichten. Der HC Villars und der EV Zug stiegen in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab.

Modus 
Die 16 Mannschaften wurden in der Hauptrunde in zwei Gruppen aufgeteilt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die NLA-Relegation. Die übrigen sechs Mannschaften jeder Gruppe mussten in einer Abstiegsrunde antreten, deren Letztplatzierte direkt in die dritte Liga abstiegen. Für die Abstiegsrunde erhielt jede Mannschaft die Hälfte ihrer Hauptrundenpunkte als Bonuspunkte und auch das Torverhältnis wurde übernommen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Gruppe West

Gruppe Ost

Abstiegsrunde

Gruppe West

Gruppe Ost

Weblinks 
 

B1981
Eishockeysaison 1981/82